Paya Gajah (Bukit), een plaats in Indonesië
Paya Gajah (Peureulak Barat), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing